Bonoua ist eine Gemeinde und eine Unterpräfektur in der Elfenbeinküste, im Departement Grand-Bassam (Region Sud-Comoé im Distrikt Comoé), im Süden des Landes gelegen.

Die Einwohnerzahl beträgt 69.983 Menschen (Zensus 2014).

In Bonoua wird regelmäßig der Popo carnaval de Bonoua organisiert; 2015 nahmen während der zwei Wochen andauernden Feierlichkeiten 5 Millionen Besucher teil.

Persönlichkeiten 
 Sylvain Gbohouo (* 1988), Fußballtorhüter

Weblinks 
 Website über Bonoua (französisch)

Einzelnachweise 

Ort der Elfenbeinküste
Ort in Afrika
Comoé (Distrikt)
Verwaltungseinheit in der Elfenbeinküste